Raduša je lahko:
 Raduša, Tutin (Srbija)
 Raduša, Ub (Srbija)
 Raduša, Užice (Srbija)
 Raduša, Tešanj (Bosna in Hercegovina)